El topónimo King City puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 King City, una ciudad en el estado de California;
 King City, un municipio en el estado de Kansas;
 King City, una ciudad en el estado de Misuri;
 King City, una ciudad en el estado de Oregón;
 Municipio de King City, en Kansas.